Smultrongrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smultrongrunden, Nagu, Åboland, 
 Smultrongrunden, Kimitoön, Åboland,

Se även
Smultrongrund
Smultrongrundet
Smultrongrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar